Alchemist kan henvise til:
 Alchemist (band) – australsk progressiv metal-band
 Alchemist (restaurant) – restaurant i København

Se også 
 Alkymi – ordet betyder alkymist på engelsk